Okręty US Navy o nazwie "Fortitude":
 Pierwszy  był trałowcem typu Accentor w czasie II wojny światowej.
 Drugi HSV "Fortitude" (JHSV-3) ma być szybkim okrętem transportowym. Zatwierdzony do budowy w 2010.

Fortitude